Satoshi Yamaguchi (1959), Japans voetballer
 Satoshi Yamaguchi (1978), Japans voetballer